O Internacional Esporte Clube é um clube brasileiro da cidade de Franca, interior do estado de São Paulo. Foi fundado em 3 de maio de 1921, suas cores são o preto e o branco. É um clube focado em projetos sociais, além de escolinhas de futebol e possuir um time feminino que disputa o Campeonato Paulista da categoria.

História 
Em 3 de maio de 1921 nasceu o Mogiana Esporte Clube, porém o Sr. Ricardo Pucci mudou o nome para Internacional Esporte Clube.

No ano de 1968 inaugurou a sede na Rua Cavalheiro Petráglia, nº99, onde possui o campo de futebol, salão social, quadra de malha e bocha.

Em 1978, ocorreu o início da construção das piscinas do clube urbano, através de promoção de discotecas. No mesmo ano começa a administração do Sr. Wilson Olien Sanches, quando o clube se tornou um gigante com a expansão para o Camp Clube, uma imensa área de verde de lazer, com quiosques, quadras de esporte, piscinas, campos de chacrobol, e salão de festas. Em 1984 inaugurou a sede recreativa com piscinas, quadras esportivas e o salão de ginástica.

O Clube cresceu muito, vieram as obras sociais, e a partir de 1994 fez uma parceria com a Prefeitura Municipal de Franca, que dura até hoje, onde atendemos mais de 1980 pessoas de forma gratuita, entre crianças e adultos. A divisão de base/Projeto Futuro foi criada, com a revelação de grandes atletas patrocinados pela W&A Solados, administrados pelo Srs. Airton Martori e Marcos Antonio Martori. 

Em 11 de fevereiro de 2005, começou a administração do Sr. Antonio Flausino da Silva Filho (Tunikinho), o qual acrescentou no clube melhorias: pedras no pátio da recreativa, troca de piso no salão social, reforma na parte hidráulica do social, novos brinques para o Camp Clube, criou a Festa Junina e também a Garota Internacional, construiu quiosque na recreativa, começou o hidrante do social, participou dos campeonatos de futebol. Do Projeto Futuro, Veteranos, com grandes conquistas, ganhou o bicampeonato no Varzeano em 2007.

Em 2009 toma posse a atual diretoria, assim composta: Edmar Luis Gonçalves, presidente administrativo; Marcos Rogério Afonso e Mauricio Chináglia, vices presidentes. Os quais foram reeleitos em 2011.

Em 2019 formou parceria com a prefeitura de Franca para a disputa do Campeonato Paulista de Futebol Feminino.

Referências

Ligações externas 

 
 
 

Clubes de futebol de Franca
Fundações em São Paulo em 1921